Osoby o tym nazwisku:
 Arūnas Dulkys – litewski ekonomista, urzędnik państwowy i nauczyciel akademicki
 Deividas Dulkys – litewski koszykarz